Bobovo est un toponyme qui peut désigner :
Bobovo, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Bobovo, une localité de Serbie située dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje.